Димитър Солунски (Свети Димитър) е православен християнски светец, чието име носят множество църкви, манастири, топоними и др. предимно в православните страни, напр.:
 „Свети Димитър“, църква в Битоля, Република Македония;
 „Свети Димитър“, църква във Велико Търново;
 „Свети Димитър“, катедралният храм във Видин;
 „Свети Димитър“, църква във Върбица;
 „Свети Димитър“, църква в с. Гарван, област Силистра;
 „Свети Димитър“, църква в с. Горна Гращица, област Кюстендил;
 „Свети Димитър“, провославен храм в Скопие, Република Македония;
 „Свети Димитър“, църква в Голем град, Република Македония;
 „Свети Димитър“, църква в Пловдив;
 „Свети Димитър“, българска православна църква в Истанбул, Турция;
 Забелски манастир „Свети Димитър“, български манастир;
 Бобошевски манастир „Свети Димитър“, недействащ български манастир до град Бобошево;
 „Свети Димитър (Кормянско)“, църква в с. Кормянско, Севлиевско, България;
 „Свети Димитър“, църква в с. Марулево, община Благоевград, област Благоевград;
 „Свети Димитър“, църква в с. Палат, община Струмяни, област Благоевград;
 „Свети Димитър“, църква в Тешово, област Благоевград;
 „Свети Димитър“, църква в Солун, съществувала от 1890 до 1917 година;
Свети Димитър, нос на южното българско Черноморие, между Созопол и Приморско;
 Агиос Димитриос, в превод Свети Димитър, село в дем Катерини, Гърция;
 Агиос Димитриос, в превод Свети Димитър, село в дем Дион-Олимп, Гърция.